Regno Unito
 Littleton – parrocchia civile del Cheshire
 Stati Uniti d'America
 Littleton – città della contea di Halifax, Carolina del Nord
 Littleton – capoluogo della contea di Arapahoe, Colorado
 Littleton – villaggio della contea di Schuyler, Illinois
 Littleton – città della contea di Aroostook, Maine
 Littleton – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Littleton – comune della contea di Grafton, New Hampshire